Superettan 2017 var den artonde säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, under Allsvenskan.

Nykomlingar i serien från Allsvenskan var Falkenbergs FF (senast i Superettan 2013), Gefle IF (senast i Superettan 2004) och Helsingborgs IF som aldrig har varit i själva Superettan tidigare, Helsingborgs senaste säsong i den näst högsta serien var i Division 1 1992. Nykomlingar i serien från Division 1 var IF Brommapojkarna (senast i Superettan 2015), Norrby IF (senast i näst högsta serien var i Division 1 1998) och Östers IF (senast i Superettan 2014)

Lag och arenor
16 lag kvalificerade sig för spel i superettan 2017 efter resultat från Allsvenskan 2016, Superettan 2016 och Division 1 2016.

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval

Laget som slutade på 3:e plats, Trelleborgs FF, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 14:e plats i fotbollsallsvenskan 2017, Jönköpings Södra.

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 14:e plats, IK Frej, i superettan spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 norra, Akropolis IF. Laget som slutade på 13:e plats i superettan, Örgryte IS, spelade ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 södra, Mjällby AIF.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 2017
Fotbollssäsongen 2017
2017